Lázok János (1954) irodalomtörténész, kritikus
Lázok János (1984) labdarúgó